

Трудовий — селище, Кунашацький район, Челябінська область
 Трудовий — селище, Октябрський район, Амурська область
 Трудовий — селище, Полєський район, Калінінградська область
 Трудовий — селище, Чаїнський район, Томська область